Э́рмин Бра́во (; род. 5 декабря 1979 года, Сараево, Сараевский кантон, Босния и Герцеговина) — боснийский актёр театра и кино.

Карьера 
Эрмин Браво играл во множестве спектаклей, в том числе «Ромео и Джульетта». Его дебютная работа в кино состоялась в 2001 году в короткометражном фильме. Эрмин, прежде всего, известен по фильмам: «Грбавица» (2006) в роли учителя Мухи, «Цирк «Колумбия»» (2010) в роли Анте Гуделя и «В краю крови и мёда» (2011) в роли Мехмета.

Образование 
Эрмин Браво окончил Академию театрального искусства в Сараево в 2003 году. Затем стал её доцентом.

Личная жизнь и увлечения 
Эрмин Браво знает множество языков. Может говорить на боснийском, хорватском, английском, немецком, македонском, русском, сербском и словенском.

Занимается акробатикой, бадминтоном, Пляжным волейболом, боулингом, горнолыжным спортом, настольным теннисом, теннисом, волейболом. Увлекается балетом.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 Эрмин Браво на сайте КиноПоиск
 Фото

Актёры Боснии и Герцеговины
Актёры XXI века
Родившиеся в Сараеве
Родившиеся в Югославии